Mauritslaan (Hulst)
Mauritslaan (Ede)
Mauritslaan (Poeldijk)
Mauritslaan (Geleen)
Mauritslaan (Leidschendam)
Mauritslaan (Hoevelaken)
Mauritslaan (Heerenveen)
Mauritslaan (Landgraaf)
Mauritslaan (Melick)
Mauritslaan (Ermelo)
Mauritslaan (Urmond)
Mauritslaan (Zierikzee)
Mauritslaan (Ruurlo)
Mauritslaan (De Meern)
Mauritslaan (Oegstgeest)
Mauritslaan (Waddinxveen)
Mauritslaan (Hillegom)
Mauritslaan (Dodewaard)
Mauritslaan (Hilversum)
Mauritslaan (Amstelveen)
Mauritslaan (Melick)
Mauritslaan (Waddinxveen)
Mauritslaan (Best)
Mauritslaan (Helmond)
Mauritslaan (Amersfoort)